Puchar Polski w Koszykówce Mężczyzn 2014/2015 – 51. turniej Pucharu Polski w koszykówce mężczyzn w historii, który wyłonił zdobywcę Pucharu Polski w sezonie 2014/2015.

Zwycięzcą turnieju został Stelmet Zielona Góra, dla którego był to pierwszy zdobyty Puchar Polski w historii. Tytuł MVP meczu finałowego przyznano Przemysławowi Zamojskiemu.

Obrońcą tytułu był Śląsk Wrocław.

System rozgrywek 
W sezonie 2014/2015 uległ zmianie system Pucharu Polski. Rozgrywki odbywają się w systemie Final Eight. Udział w turnieju przed sezonem zapewnione miały zespoły grające w sezonie 2014/2015 w europejskich pucharach (Turów Zgorzelec i Stelmet Zielona Góra), a także gospodarz turnieju (w styczniu 2015 roku w tej roli wybrano Asseco Gdynia). Pozostałe 5 miejsc przypadło pozostałym klubom zajmującym najwyższe miejsca w tabeli Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2014/2015 po zakończeniu pierwszej rundy sezonu zasadniczego.

Drabinka turniejowa 
Losowanie drabinki turniejowej odbyło się 19 stycznia 2015 roku o godzinie 10 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian. W fazie ćwierćfinałowej rozstawione były drużyny Asseco Gdynia, Turów Zgorzelec, Stelmet Zielona Góra i AZS Koszalin, a nierozstawione Śląsk Wrocław, Rosa Radom, Trefl Sopot i Czarni Słupsk.

Przypisy 

Puchar Polski w koszykówce mężczyzn
Zawody sportowe w Gdyni
2015 w koszykówce
2015 w polskim sporcie